Жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира 1990 прошла в Цюрихе 12 декабря 1987 года. В группу 2 зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Англия, Польша, Швеция, Албания. Матчи в группе 2 прошли с 19 октября 1988 года по 15 ноября 1989 года.

Победитель группы, Швеция, попала на прямую в финальную стадию чемпионата мира 1990 года. Англия на пару с ФРГ показала лучший результат среди сборных, занявших второе место (в группах по 4 сборные), также смогла квалифицироваться на «мундиаль».

Результаты

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

Бомбардиры 
Забито 26 голов за 12 матчей (2,17 гола за матч).

2 гола

  Сокол Кушта
  Джон Барнс

  Питер Бирдсли
  Гари Линекер

  Ришард Тарасевич
  Йонни Экстрём

1 гол

  Илли Шеху
  Пол Гаскойн
  Брайан Робсон
  Крис Уоддл
  Нил Уэбб

  Кшиштоф Важиха
  Яцек Зёбер
  Клас Ингессон
  Петер Ларссон
  Матс Магнуссон

  Никлас Нюлен
  Ханс Хольмквист
  Лейф Энгквист
  Рогер Юнг

Ссылки 
 Allworldcup

1988 год в футболе
1989 год в футболе
Отборочный турнир